Andrzej Ostrowski (ur. 1949) – polski dziennikarz sportowy
 Andrzej Ostrowski (ur. 1955) – polski kapitan jachtowy, trener
 Andrzej Ostrowski (ur. 1958) – polski polityk, radca prawny, poseł
 Andrzej Ostrowski (zm. 2020) – polski dziennikarz i działacz opozycji w okresie PRL
 Andrzej Ostrowski – polski historyk filozofii